Саут Амерст има више значења:
 Саут Амерст (Масачусетс)
 Саут Амерст (Охајо)